Sara Josephine Baker (1873-1945) - lekarka, sufrażystka, działaczka humanitarna
 Josephine Baker (1906-1975) - tancerka, aktorka, piosenkarka, agentka wywiadu